O Campeonato Europeu de 2003 foi a 36.ª edição do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins .

Fase Grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

2.ª Fase

Apuramento Campeão

5.º- 8.º Lugar

9.º - 16.º Lugar

13.º - 16.º lugar

Classificação final

Ligações externas

Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 2003
Desporto em Portugal em 2003
Desporto em Oliveira de Azeméis